2 miejscowości w Polsce:
 Radwanki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Margonin
 Radwanki – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice